Крыжано́вский — польская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Крыжановский, Адам Антонович — городской голова Кишинёва
 Агапит (Крыжановский) (ум. 1966) — епископ РПЦ Заграницей
 
 Крыжановский, Анатолий Рафаилович (1843—1904) — генерал-лейтенант.
 
 
 Крыжановский, Валериан Васильевич (1921—1999) — советский деятель госбезопасности, председатель КГБ Карельской АССР, генерал-майор.
 Крыжановский, Виктор Владимирович (1961—2021) — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Эстонской Республике.
 
 Крыжановский, Георгий Николаевич (1922—2013) — академик РАМН, президент Российского общества патофизиологов и Российского общества по изучению боли.
 Крыжановский, Григорий Яковлевич — русский богослов.
 
 Крыжановский, Евгений Анатольевич (род. 1955) — белорусский юморист и актёр.
 Крыжановский, Евфимий Михайлович (1831—1888) — русский православный богослов.
 Крыжановский, Иван Иванович (1867—1924) — российский физиолог, композитор и музыковед.
 Крыжановский, Максим Константинович (1777—1839) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года.
 Крыжановский, Михаил Викторович (1943—1993) — ленинградский советский инженер и нелегальный советский предприниматель, занимавшийся звукозаписью советских бардов.
 Крыжановский, Михаил Иванович (род. 1958) — писатель, двойной агент.
 Крыжановский, Николай Андреевич (1818—1888) — русский генерал, участник Туркестанских походов, Оренбургский генерал-губернатор.
 
 Крыжановский, Павел Андреевич (1831—?) — русский генерал, участник Крымской войны.
 Крыжановский, Ростислав Александрович (1948—2014) — советский и украинский учёный-океанолог.
 Крыжановский, Савва Поликарпович (1914—1970) — Герой Советского Союза.
 
 Крыжановский, Степан Андреевич (1910—2002) — советский поэт, переводчик, теоретик литературы, доктор филологических наук, профессор.
 Крыжановский, Тарас Алексеевич (1981—2015) — российский лыжник-паралимпиец.
 Крыжановский, Юрий — сибирский воевода XVII века.



См. также 
 Крыжановские — польский дворянский род.